Любий друг (роман)
 Любий друг (фільм)
 Любий друг (альбом)